Charles Perron peut désigner ::

 Charles Perron (1837-1909), principal dessinateur des cartes de la Nouvelle Géographie universelle (NGU) d'Elisée Reclus ;
 Charles Perron (1893-1958), un peintre ;
 Charles Perron, architecte du château de Saulxures ;
 Charles Théodore Perron (1862-1934), sculpteur ;
 Charles-François-Alexandre Perron (1824-1892), médecin et historien français.